Jauer (von slawisch jawor für „(Berg-)Ahorn“) ist:

 der deutsche Name der Stadt Jawor in Niederschlesien
 ein Ortsteil von Panschwitz-Kuckau im Landkreis Bautzen, siehe Jauer (Panschwitz-Kuckau)
 ein Ortsteil der Gemeinde Wiązów in Niederschlesien, siehe Jaworów (Wiązów)
 ein Bach, der nahe dem genannten Ort entspringt, siehe Jauer (Fluss)

Jauer ist zudem
 der im Münstertal gesprochene rätoromanische Dialekt, siehe Jauer (Sprache)

Jauer ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Jauer (1896–1971), deutscher Offizier, zuletzt General der Panzertruppe im Zweiten Weltkrieg
 Joachim Jauer (1940–2022), deutscher Fernsehredakteur
 Marcus Jauer (* 1974), deutscher Autor und Journalist
 Nikolaus Magni von Jauer (um 1355–1435), deutscher Theologe

Siehe auch:
 Herzogtum Schweidnitz-Jauer, Herzogtum in Niederschlesien
 Groß Jauer
 Klein Jauer